Le Marais, quartier de Paris.
 Le Marais (quartier parisien) liste des monuments, quartier de Paris.
 Le Marais, ancien nom de la commune française du Marais-la-Chapelle, dans le Calvados, avant l'absorption de la commune de La Chapelle-Fouquet.
 Le Marais, hameau de l'ancienne commune belge de Lens-Saint-Remy, près de Liège.
 Le Marais, lieu-dit de la commune du Val-Saint-Germain dans l'Essonne.
 Le Marais, lieu-dit de la commune de Saint-Priest-des-Champs, département du Puy-de-Dôme
 Le Marais, film de Kim Nguyen, sorti en 2002.